Krier ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Wilkes Krier, bekannt als Andrew W. K. (* 1979), US-amerikanischer Rockmusiker
 Cathy Krier (* 1985), luxemburgische Konzertpianistin
 Hubert Krier (1905–1994), deutscher Bankier und Diplomat

 Jean Krier (1949–2013), luxemburgischer Schriftsteller

 Léon Krier (* 1946), luxemburgischer Architekt
 Lily Becker-Krier (1898–1981), luxemburgische Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin
 Peter Krier (* 1935), Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben
 Pierre Krier (1885–1947), luxemburgischer Politiker
 Rob Krier (* 1938), luxemburgischer Architekt, Bruder von Léon Krier
 Stephan Krier (* 1945), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Crier
 Grier